Уи́тли () — фамилия и топоним.

Известные носители фамилии 
 Уитли, Алан (1907—1991) — британский актёр и радиоведущий.
 Уитли, Бен (род. 1972) — британский кинорежиссёр и сценарист.
 Уитли, Генри Бенджамин (1838—1917) — английский библиограф.
 Уитли, Гилберт Перси (1903—1975) — австралийский зоолог.
 Уитли, Деннис (1897—1977) — английский писатель.
  (1837—1904) — англиканский священник, епископ Чхота-Нагпура (1890—1904).
  (1872—1959) — американский политик, член Палаты представителей (1929—1935).
  — американский художник и автор комиксов, лауреат премии Glyph за лучшие женского персонажа и историю и как лучший автор (2012).
  (род. 1979) — британский футболист, игрок Премьер-лиги в составе клуба «Манчестер Сити».
 Уитли, Джон:
 Уитли, Джон (1772—1830) — британский юрист и экономист.
  (1866—1935) — британский политик, председатель Палаты общин (1921—1928).
  (1969—2008) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Сан-Диего Чарджерс» и «Каролина Пантерз».
 Уитли, Ким (род. 1961) — американская актриса и комедиантка.
  (1954—1989) — американский кантри-музыкант, лауреат премий Ассоциации музыки кантри за лучший сингл (1989) и концерт (1990).
  (род. 1995) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Сент-Луис Кардиналс».
  (1960—2005) — американский блюз-рок-музыкант, номинант на премию Австралийской ассоциации звукозаписывающих компаний за лучший альбом в жанре блюз или рутс (2007), отец Трикси Уитли.
  (1872—1959) — британский педагог и юрист, генеральный прокурор Поселений Пролива (1925—1929).
 Уитли, Марисса (род. 1983) — американская модель.
  (род. 1951) — британский политик, член Палаты общин (с 2019).
  (род. 1996) — британский игрок в регбилиг, финалист Суперлиги в составе клуба «Каталанс Драгонс» (2021).
 Уитли, Норман (1883—1957) — британский игрок в лякросс.
  (1912—2005) — британский юрист, педагог и журналист, директор внешнего вещания BBC (1969—1972).
 Уитли, Ортис (род. 1977) — тринидадский футболист.
  (род. 2000) — американский пловец, чемпион США в плавании на 200 м брассом (2019).
  (1618—1697) — английский военный и политический деятель, член Палаты общин (1660—1685, 1689—1690, 1695—1697).
 Уитли, Терри (род. 1960) — канадская хоккеистка на траве.
  (род. 1987) — бельгийско-американская музыкантка, номинант на премию MTV Europe Music Awards лучшему бельгийскому артисту (2013), дочь Криса Уитли.
  (1955—1992) — игрок в американский футбол, участник Супербоула в составе клуба «Цинциннати Бенгалс» (1982).
 Уитли, Филлис (1753/1754—1784) — чернокожая поэтесса, стоявшая у истоков афроамериканской литературы.
  (1851—1925) — британский предприниматель и политик, член Палаты общин (1900—1906).
 
  (1834—1919) — глава Секретной службы США (1869—1875).
  (1927—2002) — американский политик, член Палаты представителей (1977—1986).
  (род. 1989) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Нью-Йорк Янкис» и «Тампа-Бэй Рейс».
  (1825—1892) — британский юрист и политик, мэр боро Ливерпуль (1867—1868), член Палаты общин (1880—1892).

Топоним 
 Уитли — город в штате Арканзас (США).

Другое 
 Armstrong Whitworth Whitley — британский бомбардировщик периода Второй мировой войны.
 Уитли — персонаж из компьютерной игры Portal 2.

Примечания